Karel Reisz, un réalisateur, producteur et théoricien du cinéma
 Mechel Reisz, un pionnier du hassidisme à Paris
 la rue Eugène-Reisz, Paris
 Christian Reisz plus connu sous le nom de Jim Avignon, artiste allemand